Константи́н Влади́мирович Ано́хин (род. 3 октября 1957, Москва) — российский нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН (2019). Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией нейробиологии памяти НИИ нормальной физиологии имени П. К. Анохина.

Биография 

Окончил лечебный факультет 1-го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова (1980). В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1992 году докторскую диссертацию на тему «Ранние гены в механизмах обучения и памяти». В 1989 году получил звание профессора. В , в 2008 году — членом-корреспондентом РАН .  избран академиком РАН

Научная деятельность 

Область научных интересов:

 нейробиология и нейрофизиология высших функций мозга
 нервные основы обучения, памяти, интеллекта и сознания
 клеточное кодирование когнитивной информации
 новые методы и подходы к исследованию мозга
 механизмы созревания мозга и поведения
 взаимодействие обучения и развития
 эволюционная нейробиология
 фундаментальная теория мозга

В середине 1980-х годов К. В. Анохиным были обнаружены гены, активирующиеся в головном мозге при обучении и формировании памяти. Им доказана роль этих генов, принадлежащих к семейству «непосредственных ранних генов», в фиксации разных форм долговременной памяти и устойчивых патологических состояний нервной системы. Выдвинута и экспериментально обоснована схема молекулярного сигнального пути «непосредственных ранних» — «поздних» генов, лежащего в основе консолидации всех известных форм долговременной памяти. На основе этой модели и функциональных свойств найденных генов разработаны новые методы визуализации и контроля функций нервной системы. С помощью этих методов описаны и исследованы новые фундаментальные феномены памяти: реконсолидация и репарация памяти. Ввёл понятие когнитом и предложил гиперсетевую теорию мозга.

Примечания

Ссылки 
 Публикации К.В. Анохина на сайте наукометрических данных "Истина"
 Страница К.В. Анохина на сайте НИИ нормальной физиологии имени П. К. Анохина
 Тайны мозга — первая часть лекции Константина Анохина, рассуждения о том, куда мы идём в изучении возможностей мозга.

Нейробиологи России
Нейрофизиологи России
Выпускники 1-го МГМУ
Сотрудники Курчатовского института
Преподаватели МГУ
Члены-корреспонденты РАМН